Csehország
 Protivec, Strunkovice nad Blanicí településrésze a Prachaticei járásban
 Protivec, Žlutice településrésze a Karlovy Vary-i járásban